Port Arthur è il nome di alcune località:
 Port Arthur – città del Texas, Stati Uniti d'America
 Port Arthur – città della Tasmania, Australia
 Port Arthur – antica città, oggi parte di Thunder Bay, Ontario, Canada
 Port Arthur – base navale situata in Manciuria, Cina, oggi chiamata Lüshunkou

Il nome si ritrova inoltre in:
 Battaglia di Port Arthur – battaglia navale combattuta nella guerra russo-giapponese
 Assedio di Port Arthur – assedio alla base navale
 Massacro di Port Arthur – strage accaduta a Port Arthur, Tasmania nel 1996
 Massacro di Port Arthur – strage accaduta durante la prima guerra sino-giapponese

Cinema
Port Arthur – film del 1936 diretto da Nicolas Farkas
203 kochi  (Port Arthur) – film del 1980 diretto da Toshio Masuda